В Балтийское море впадает около 260 рек, однако рек бассейна Балтийского моря еще больше, т.к. он включает в себя и те реки, которые непосредственно в Балтийское море не впадают (например, Волхов, Вуокса, Свирь). Двумя крупнейшими реками бассейна Балтийского моря являются Висла и Даугава — длина каждой из них превышает 1000 км.

Список наиболее значительных рек, впадающих в Балтийское море

Примечания

Ссылки 
 Балтийское море

Балтийское море
Списки рек